Comitatul Van Buren sau Van Buren County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii, which are named for Martin Van Buren.
 Van Buren County, Arkansas
 Van Buren County, Iowa
 Van Buren County, Michigan
 Van Buren County, Tennessee
 Cass County, Missouri, formerly called Van Buren County